Moravany ist der Name mehrerer Orte

Gemeinde im Okres Michalovce, Slowakei; siehe Moravany (Slowakei)
Gemeinde im Okres Piešťany, Slowakei; siehe Moravany nad Váhom
Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien; siehe Moravany u Brna
Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien; siehe Moravany u Kyjova
Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien; siehe Moravany nad Loučnou
Moravany, Ortsteil von Ronov nad Doubravou, Okres Chrudim
Moravany, Ortsteil von Řehlovice, Okres Ústí nad Labem